ЦСКА — российский женский футбольный клуб из Москвы, аффилиат футбольного клуба ЦСКА. Выступает в чемпионате России. В 2017 году команда объединилась с клубом «Россиянка».

История 
Команда была основана в 1990 году первым президентом ЦСКА Виктором Мурашко, как филиал ФК ЦСКА, но из-за нехватки средств клуб просуществовал недолго. В 1991 году команда ЦСКА провела первые международные матчи с командами «Монако» (2:1), «Людвигсбург» (4:1) и «Акрополис» (3:1). На высшем уровне в чемпионате России играл в 1992—1993 годах. Высшее достижение — девятое место в 1993 году.

Вторая попытка создания ЦСКА была в 2014 году. Команда взяла старт в первой лиге и заняла 7-е место среди восьми участников зоны «Запад».

В 2015 году, после распада «Зоркого», на вакантное место в высшем дивизионе стала претендовать «Россиянка», решившая заявить в элиту команду, составленную из игроков дублирующего состава и «УОР-Россиянки». Так как две «Россиянки» в одном дивизионе руководство чемпионата не допустило, клуб подал заявку как ЦСКА. В 2016 году женский футбольный клуб ЦСКА был восстановлен. Первый матч возрождённая команда провела 29 апреля 2016 года против «Чертаново» (1:1).

13 июля 2017 года женская команда ЦСКА вошла в структуру ПФК ЦСКА. 24 сентября того же года на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Чертаново» в финальном матче Кубка России и завоевал первый трофей в своей истории. 16 марта 2018 года команда провела первый международный матч с белорусским клубом «Минск» (1:2).

Наивысшим достижением команды является двукратное чемпионство в Чемпионатах 2019 и 2020 гг. В последующие 2 сезона 2021 и 2022 гг. команде удалось добиться лишь 2-го места в Чемпионате. Также, в 2022 году был снова завоеван Кубка России.

Молодёжная команда 
Первая молодёжная команда ЦСКА была создана на базе самарской спортшколы «ЦСК ВВС» в 2017 году и в первый же год заняла 2 место во второй лиге. В 2018 году команда заняла 2 место в зоне «Волга» второй лиги. В 2019 году выступала под названием «СКА-СШОР по ИВС Московской области» и представляла город Красноармейск. В чемпионате Московской области (отборочный этап Первенства России среди женских команд Второй лиги, зона "Московская область") команда заняла второе место, а в финале второй лиги команда заняла 5 место. Сезон 2020 года стал по-настоящему первым в истории клуба для молодёжной команды ЦСКА. В первом дивизионе команда заняла 7-е место в зоне «Центр».

История названий 
 1990—1991 — ЦСКА-«Трансэкспо»
 1992 — ЦСКА-«Новая инициатива»
 1993 — ЦСКА

 с 2016 — ЦСКА

Достижения

Титульные 
Чемпионат России
  Чемпион (2): 2019, 2020
  Серебряный призёр (2): 2021, 2022
Кубок России
  Обладатель (2): 2017, 2022
 Финалист (1): 2020
Лига чемпионов
 2 отборочный тур (1): 2020/2021
Турецкий Кубокen
 бронзовый призер (1): 2021
 Лауреаты приза Первая пятёрка
 2022: Татьяна Петрова

Матчевые (с 2016 года)
Самые крупные победы
 7:0 — самая крупная победа клуба в Чемпионате (ЦСКА — «Рубин», 21 марта 2021)
 11:0 — самая крупная победа клуба в Кубке («Академия футбола» — ЦСКА, 20 июня 2019)
 4:1 — самая крупная победа клуба в Лиге Чемпионов (ЦСКА — «Суонси», 18 августа 2021)
Самые крупные поражения
 1:4 — самое крупное поражение клуба в Чемпионате (ЦСКА — «Звезда-2005», 22 мая 2017), 0:3 — 2 раза (ЦСКА — «Звезда-2005», 25 июня 2016, ЦСКА — «Локомотив», 22 ноября 2020)
 1:4 — самое крупное поражение клуба в Кубке (ЦСКА — «Россиянка», 28 августа 2016)
 1:2 — самое крупное поражение клуба в Суперкубке («Локомотив» — ЦСКА, 8 марта 2021), 0:1 («Локомотив» — ЦСКА, 18 июня 2022)
 1:2 — самое крупное поражение клуба в Лиге Чемпионов («Аполлон» — ЦСКА, 21 августа 2021), 0:1 («Санкт-Пёльтен» — ЦСКА, 19 ноября 2020)
Беспроигрышные серии
 в чемпионатах России (2018—2019): началась в матче «Торпедо»—ЦСКА (счёт 0:2, 29.09.2018) и завершилась в матче ЦСКА—«Енисей» (счёт 2:0, 16.11.2019) и составляет 22 матча (20 побед и 2 ничьих);
 в официальных матчах (2018—2019) (ЧР, КР и СКР): началась в матче «Торпедо»—ЦСКА (счёт 0:2, 29.09.2018) и завершилась в матче ЦСКА—«Чертаново» (счёт 2:0, 17.09.2019) и составляет 22 матча (20 побед и 2 ничьих).

Личные (с 2016 года) 
 1-й гол  клуба в высшем дивизионе забила Эльвира Тодуа (ЦСКА — «Чертаново», 29 апреля 2016)
 наибольшее количество игр за клуб — Габриэль Онгене (130 матчей (106 в Чемпионате + 18 в Кубке + 2 в Суперкубке + 4 в Еврокубках) — на момент окончания сезона 2022)
 лучший бомбардир команды — Габриэль Онгене (41 мяч (39 в Чемпионате + 2 в Кубке) — на момент окончания сезона 2022)

Основной состав

Игроки 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб 
  Максим Зиновьев — главный тренер
  Евгений Шамрин — тренер вратарей
  Андрей Цаплин — помощник тренера
  Тимур Шипшев — помощник тренера
  Игорь Гусев — тренер

Главные тренеры 
  Владимир Четвериков (1991—1993)
  Андрей Токмаков и Андрей Божьев (2013—2014)
  Максим Зиновьев (2016, до августа)
  Игорь Князев (2016, с августа, )
  Сергей Скобляков (2017)
  Максим Зиновьев (2017—2018)
  Александр Григорян (2018—2019)
  Максим Зиновьев (2019—2021)
  Сергей Лаврентьев (2021)
  Александр Григорян (2021—2022)
  Максим Зиновьев (2022—)

Известные игроки 
Полный список игроков клуба «ЦСКА», о которых есть статьи в Википедии, см. здесь.
  Карина Блынская — серебряный призёр Универсиады 2015 года.
  Кулистан Боташева — бронзовый призёр Универсиады 1993 года.
  Галина Важнова — чемпионка Европы по футзалу 2001 года.
  Лариса Забалуева — правый защитник клуба, вошедшая в список 33-х лучших футболисток по итогам сезона 1992 года.
  Эльвира Зиястинова — призёр Универсиад: серебряный 2015 и  годов.
  Ксения Коваленко —  Универсиады 2017 года.
  Анна Кожникова — серебряный призёр Универсиады 2015 года.
  Наталья Машина —  Универсиады 2017 года.
  Габриэль Онгене — призёр Чемпионатов Африки: серебряный (2016, 2018) и бронзовый (2012, 2018).
  Анастасия Поздеева — серебряный призёр Универсиады 2015 года.
  Надежда Смирнова —  Универсиады 2017 года.
  Елена Терехова — серебряный призёр Универсиады 2015 года.
  Эльвира Тодуа — чемпионка Европы среди девушек до 19 лет 2005 года.
  Ксения Цыбутович — серебряный призёр Универсиады 2015 года.
  Маргарита Черномырдина — призёр Универсиад: серебряный 2015 и  годов.
  Анна Чоловяга — призёр Универсиад: серебряный 2015 и  годов.
  Ксения Шахова — бронзовый призёр Универсиад  и 2019 годов.
  Татьяна Шейкина —  Универсиады 2017 года.

Результаты выступлений

Выступления в Лиге чемпионов 
{| class="wikitable " style="font-size: 95%; "

Бомбардиры 
Бомбардиры клуба в сезонах 1993, 2014, 2016—2022 гг.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт команды
 Профиль на сайте womenfootball.ru
 Профиль команды в Телеграм.
 Профиль команды на официальном сайте чемпионата

Армейские футбольные клубы
Женские футбольные клубы России
Женские футбольные клубы Москвы